Stanisław Krzysztof Uniechowski – podkomorzy smoleński, sędzia ziemski smoleński
 Stanisław Uniechowski (1903–1979) – oficer Polskiej Marynarki Wojennej, inżynier budowy okrętów, profesor uniwersytetu w Detroit